Флаг муниципального образования муниципального района Елхо́вский Самарской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён постановлениями Администрации Елховского района от 27 декабря 2002 года и Собрания представителей Елховского района от 30 января 2003 года как флаг муниципального образования «Елховский район» (после муниципальной реформы — муниципальный район Елховский) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1176.

Описание 
«Флаг Елховского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю синюю в 2/5 полотнища и зелёную в 3/5 полотнища, воспроизводящее в центре фигуры из герба района: жёлтую ветвь ольхи о трёх листьях с отходящим внизу вправо ростком, имеющим на конце молодое соплодие (шишечку); ниже — два высохших соплодия (шишечки)».

Символика 
В основу композиции флага положено название района — Елховский. Ветвь ольхи с соплодиями — главные фигуры флага, аллегорически передают название района, отражают исторические, географические и социально-экономические особенности Елховского района, делая тем самым флаг «гласным», что в геральдике считается классическим способом отражения во флаге местных особенностей.

Ветвь — символ возрождения, аллегорически показывает Елховский район как самый молодой и перспективный муниципалитет в Самарской области.

Листья — символ плодородия, роста, обновления. Три листа ольхи, как и сама цифра три, олицетворяющая трёхчастную природу мира: небо, землю, воду, аллегорически передают разнообразный растительный мир района.

Три соплодия аллегорически показывают административно-территориальное изменение района: дважды район упразднялся, в 1932 и 1962 годах (высохшие соплодия), а 13 января 1992 года Елховский район был создан в третий раз с центром в селе Елховке (молодое соплодие).

Елховский район в основе своей является сельскохозяйственным районом — это показано цветом — жёлтая ветвь.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует величие, уважение, великолепие.

Синяя часть полотнища дополняет символику флага и указывает на географическое расположение Елховского района на реке Кондурча.

Зелёная часть полотнища — это цвет природы, означает плодородие полей и символизирует, жизнь, здоровье, возрождение.

Примечания 

Флора в геральдике